Ревай:
 Ревай Федір — політичний і освітній діяч Закарпаття, заступник Голови Сейму Карпатської України, лідер Українського Національного Об'єднання.
 Ревай Юліян — український політичний і освітній діяч Закарпаття, прем'єр-міністр Карпатської України.

українські прізвища